Николай Вениаминович Богословский (1904, Калуга — 1961, Москва) — русский советский литературовед.

Биография 
Николай Богословский родился а в городе Калуге. В 1925 году окончил филологический факультет Московского университета.

В 1925—1928 опубликовал свои первые литературно-критические работы: статьи и рецензии о С. А. Есенине, А. Н. Толстом, В. Я. Брюсове, О. Д. Форш и др.

В 1934 году подготовил для издательства «Academia» сборник «Пушкин — критик» (2-е изд., 1950), который стал первым систематизированным сводом суждений великого русского поэта о литературе. В дальнейшем вышли другие составленные Богословским сборники: «Н. Г. Чернышевский об искусстве» (1950), «Н. В. Гоголь о литературе» (1952), «А. П. Чехов» о литературе (1955).

Большая часть работ Богословского посвящена Н. Г. Чернышевскому и И. С. Тургеневу. Ему принадлежат многочисленные статьи о жизни и деятельности Чернышевского, комментарии к его сочинениям, научно-популярная биография (серия «Жизнь замечательных людей», 1955), а также повесть о юношеских годах писателя (1958). Научно-популярная биография И. С. Тургенева также появилась в серии «ЖЗЛ» в 1959 году, переиздана в 1961 и 1964, уже после смерти автора.

Сын — Александр Николаевич Богословский (1937—2008), специалист по литературе первой волны русской эмиграции, один из составителей и комментаторов первого собрания сочинений Бориса Поплавского.

Умер в 1961 году. Похоронен на Востряковском кладбище.

Основные публикации 

 
 
 — 30 000 экз.

Примечания

Литература 
 Лежнев И. Биография Чернышевского / Новый мир. — 1956. — № 4;
 Никулин Л. Заметки о книге «Тургенев» // Октябрь. — 1959. — № 9.
 

Литературоведы СССР
Пушкинисты
Тургеневеды

Похороненные на Востряковском кладбище